Херви () — английская фамилия.

Известные носители 
 Херви, Айрин (1909—1998) — американская актриса.
  (1816—1875) — британский политик, член Палаты общин (1842—1857, 1859—1865).
  (1808—1894) — англиканский священник, епископ Бата и Уэлса (1869—1894).
 Херви, Виктор, 6-й маркиз Бристоль (1915—1985) — британский аристократ и предприниматель.
 Херви, Герберт, 5-й маркиз Бристоль (1870—1960) — британский дипломат, посол Великобритании в Колумбии (1919—1923), в Перу и Эквадоре (1923—1928).
 Херви, Джеймс:
 Херви, Джеймс (1714—1758) — британский религиозный деятель и писатель.
  (ок. 1751—1824) — британский врач, популяризатор вакцинации против оспы, член Королевской коллегии врачей (с 1782).
  (род. 1989) — американская танцовщица и певица, известная по R&B-проекту Lion Babe.
 Херви, Джон:
  (1616—1680) — английский политик, член Палаты общин (1661).
 Херви, Джон, 1-й граф Бристоль (1665—1751) — английский политик, член Палаты общин (1694—1703).
 Херви, Джон, 2-й барон Херви (1696—1743) — британский аристократ, лорд-хранитель Малой печати (1740—1742).
  (1757—1796) — британский дипломат, посол Великобритании в Великом герцогстве Тосканском (1787—1794).
 Херви, Джон, 7-й маркиз Бристоль (1954—1999) — британский аристократ.
 Херви, Джордж, 2-й граф Бристоль (1721—1775) — британский политик и дипломат, посол Великобритании в Испании (1758—1761), лорд-лейтенант Ирландии (1766—1767).
 Херви, Кевин (род. 1996) — американский баскетболист.
  (1898—1973) — британский конник, участник Олимпийских игр (1924).
  (род. 1966) — американский хоккеист, игрок клубов НХЛ.
 Херви, Огастес:
 Херви, Огастес, 3-й граф Бристоль (1724—1779) — британский адмирал и политик, главный секретарь Ирландии (1766—1767), 1-й морской лорд (1771—1775).
  (1837—1875) — британский политик, член Палаты общин (1864—1875).
  (род. 1934) — британский дипломат, посол Великобритании в Мексике (1992—1994).
  (род. 1994) — австралийская актриса, лауреат премии Equity в составе труппы телефильма или минисериала (2017).
 Херви, Томас:
  (1625—1694) — английский политик, член Палаты общин (1679—1690).
  (1699—1775) — британский политик, член Палаты общин (1733—1747).
  (1799—1859) — британский поэт и критик, редактор журнала «Атенеум» (1846—1853).
  (род. 1985) — американский боец смешанных единоборств, чемпион турнира King of the Cage в лёгком (2009) и 1-м полусреднем (2012) весах.
 Херви, Уильям:
  (ок. 1565—1642) — английский военный и политический деятель, член Палаты общин (1601, 1604—1611).
  (1586—1660) — английский политик, член Палаты общин (1624—1625, 1628—1629).
  (1732—1815) — британский генерал и политик, член Палаты общин (1763—1768).
  (род. 1955) — американская сценаристка и телепродюсер, лауреат премии «Эмми» за комедийный сериал (1987).
  — шериф (1267) и мэр (1271—1272) Лондона.
  (1712—1773) — британский чиновник и политик, член Палаты общин (1741—1761).
 Херви, Фредерик:
 Херви, Фредерик, 4-й граф Бристоль (1730—1803) — британский католический священник.
 Херви, Фредерик, 1-й маркиз Бристоль (1769—1859) — британский дипломат, заместитель госсекретаря по иностранным делам (1801—1803).
 Херви, Фредерик, 2-й маркиз Бристоль (1800—1864) — британский аристократ, казначей двора (1841—1846).
  (1833—1900) — британский крикетчик и политик, член Палаты общин (1861—1865).
 Херви, Фредерик, 3-й маркиз Бристоль (1834—1907) — британский политик, лорд-лейтенант графства Суффолк (1886—1907).
 Херви, Фредерик, 4-й маркиз Бристоль (1863—1951) — британский контр-адмирал и политик.
 Херви, Фредерик Уильям Огастес, 8-й маркиз Бристоль (род. 1979) — британский аристократ.
  (1846—1931) — британский адвокат, политик и чиновник, член Палаты общин (1874—1880, 1885—1892).
  (род. 1973) — игрок в американский и канадский футбол, спортивный функционер, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Эдмонтон Эскимос» (2003, 2005, 2015), генеральный менеджер «Эдмонтон Эскимос» (2013—2016) и «Би-Си Лайонс» (2017—2020).

См. также